"Librairie de l'Hotel de Ville" ou P.L.B Éditeur est une maison d'édition française créée par Pierre-Lucien Bertrand le  dans le village du Bugue en Dordogne avec le statut d'entrepreneur individuel.

Histoire 

P.L.B a un catalogue contenant une centaine de titres et publie en moyenne 4 à 5 titre par an, avec des tirages pouvant aller de 200 à plusieurs milliers d'exemplaires.

P.L.B. éditeur est l'éditeur du livre Deux filles sous la botte (2018) de Geneviève CALLEROT, centenaire ayant reçu la Légion d'Honneur en 2018, dont la presse nationale et internationale a relaté l'événement.

Ligne éditoriale 
P.L.B Éditeur est une maison spécialisée dans le régionalisme, le Périgord. Elle a 7 collections aux noms de fleurs :
 Euphorbe pour les contes, nouvelles.
 Fleur-de-Lys pour les livres plus historiques.
 Campanule avec des ouvrages sur la langue et la culture occitanne.
 Ellébore(car la fleur avait la réputation de soigner la folie) pour la poésie, mais aussi les dessins.
 Giroflée(est une fleur ornementale) pour les beaux-livres.
 Centaurée avec des guides, des inventaires.
 Valériane avec des livres de cuisine.

Notes et références

Lien externe 
 P.L.B Editeur
 http://www.plbedit.eu

Maison d'édition ayant son siège en Dordogne